Бер Оук има више значења:
 Бер Оук (Ајова)
 Бер Оук (Канзас)
 Бер Оук (Мичиген)